Малый Кугунур — название населённых пунктов.

Россия 
 Малый Кугунур — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Малый Кугунур — деревня в Оршанском районе Марий Эл.

См.также 
 Большой Кугунур
 Средний Кугунур